Wordsworth ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Wordsworth (* 1948), englischer Dirigent
 Dorothy Wordsworth (1771–1855), britische Poetin
 Elizabeth Wordsworth (1840–1932), britische Autorin und Pädagogin
 Ellen Wordsworth Darwin (1856–1903), britische Stipendiatin und Dozentin 
 William Wordsworth (1770–1850), englischer Dichter
 William Wordsworth (Komponist) (1908–1988), englischer Komponist

Wordsworth steht für:
 Wordsworth (Rapper), US-amerikanischer Musiker
 The Wordsworth Pocket Encyclopedia, Enzyklopädie von Michael Upshalls
 Wordsworth (Saskatchewan), ein Dorf in Kanada